Финансовый консультант начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля () — один из высших офицеров Армии обороны Израиля, советник по финансовым вопросам начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля.

Финансовый консультант также обычно совмещает должность главы .

По состоянию на 2018 год финансовый консультант - бригадный генерал (тат-алуф) Ариэла Лазарович.

Обязанности 
Финансовым консультантом начальника Генерального штаба является офицер, который управляет контактами с Министерством финансов при подготовке бюджета и в течение года между бюджетами, в тех случаях, когда возникают различные требования к финансам. Роль финансового консультанта заключается в том, чтобы свести вместе предоставляемый Министерством финансов бюджет обороны с финансовыми требованиями армии.

Символ 
В конце 1980-х годов был впервые создан символ офиса Финансового консультанта начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля. Символ состоит из бронзового меча Армии обороны Израиля, который пронзает древнюю серебряную монету периода Первой Иудейской войны (70 год н.э., когда Иерусалим был завоеван, а Второй храм был разрушен римлянами).

На монете золотом изображен фиговый лист, который является одним из символов Израиля, плюс слова «Херут Цион» в древнееврейском написании, символизирующие еврейское устремление в Эрец-Исраэль с тех пор и до сегодняшнего дня.

Список фин.консультантов 

Генеральный штаб Армии обороны Израиля
Министерство обороны Израиля
Финансовые консультанты начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля